Hirschbühl steht für:

Geographische Objekte:
 Hirschbühl (Fränkische Alb), Hochfläche der Fränkischen Alb bei Sorg (Obertrubach), Landkreis Forchheim, Bayern
 Hirschbühl (Eschbronn), Hof der Gemeinde Eschbronn, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hirschbühl (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Personen:
 Christian Hirschbühl (* 1990), österreichischer Skirennläufer
 Hansjörg Hirschbühl (* vor 1960), Schweizer Bobfahrer
 Maria Hirschbühl (1908–2012), Schweizer Opernsängerin, siehe Maria Sigri

Siehe auch:
 Hirschbühel